Bethlen kan verwijzen naar een adelsgeslacht:
Bethlen

Bethlen kan verwijzen naar verschillende personen:

 Bethlen, zoon van Lőrinc, Hongaars edelman, voorvader van de Bethlen en Apafi families
 András Bethlen (1847-1898), Hongaars aristocraat en heeft gediend als minister van landbouw (1890-1894)
 Gabriël Bethlen (1580-1629), Prins van Transsylvanië (1613-1629), Hertog van Opole (1622-1625) en leider van de anti-Habsburgse opstand
 István Bethlen (1874-1946), Hongaars aristocraat en staatsman en diende ook als eerste minister (1921-1931)
 János Bethlen (1613-1678), Hongaars edelman en Kanselier van Transsylvanië (1659-1678)
 Farkas Bethlen (1639-1679), Hongaars edelman en Kanselier van Transsylvanië (1678-1679)
 Farkas Bethlen (1957- ), burgemeester van Verőce sinds 1998

Bethlen kan ook verwijzen naar enkele plaatsen

 Bethlen is de naam die de Duitse en Hongaarse minderheden geven aan de stad Beclean in het District Bistrița-Năsăud van Roemenië
 Bethlen is de naam die de Duitse en Hongaarse minderheden geven aan de gemeente Beclean in het District Braşov in Roemenië